Бальза́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Марсийак-Валлон. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12020.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Тулузы, в 12 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 586 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 376 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 309 были экономически активными, 67 — неактивными (показатель активности — 82,2 %, в 1999 году было 77,3 %). Из 309 активных работали 301 человек (164 мужчины и 137 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 67 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины бывшего дома настоятеля монастыря Соваж (XIII век). Памятник истории с 1981 года
 Замок (XIV—XV века). Памятник истории с 2007 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон